Maelius ist der Name folgender Personen:

 Lucius Maelius Thamyrus, antiker römischer Toreut oder Händler
 Spurius Maelius († 439 v. Chr.), legendenhafte Gestalt der frühen römischen Republik